Allsvenskan 1996 kan syfta på:

Fotbollsallsvenskan 1996
Damallsvenskan 1996
Allsvenskan i ishockey 1996